Il doppio del Moselle Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Dustin Brown e Rogier Wassen erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione.

Jamie Murray e André Sá hanno sconfitto in finale Lukáš Dlouhý e Marcelo Melo per 6-4 7-6(7)

Teste di serie

  Christopher Kas /  Alexander Peya (quarti di finale)
  Lukáš Dlouhý /  Marcelo Melo (finale)

  Paul Hanley /  Dick Norman (primo turno) 
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2011
ATP World Tour 2011